

Журавиці — село в гміні Кобежице Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Журавиці — село в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства